Hytten – duńska nazwa miejscowości Hütten w Niemczech

Osoby 
 Mario Hytten – szwajcarski kierowca 
 Olaf Hytten – szkocki aktor